Гаджылы () — село в составе одноимённой административно-территориальной единицы Джебраильского района Азербайджана, расположенное на равнине, в 5 км к югу от города Джебраил.

Топонимика 
Название села связано с названием племени гаджылы, которые и основали село.

История 
Село было основано семьями, относящимися к племени гаджылы и поселившимися здесь, в местности Дюбар.

В годы Российской империи сёла Гаджилу 1-е и Гаджилу 2-е входили в состав одноимённого сельского округа Джебраильского уезда Елизаветпольской губернии.

В советские годы село входило в состав одноимённого сельсовета Джебраильского района Азербайджанской ССР. В селе были расположены клуб, библиотека и медицинский пункт. 

По данным издания «Административное деление АССР», подготовленного в 1933 году Управлением народно-хозяйственного учёта Азербайджанской ССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года село Гаджилы, входило в Дашвейсаллинский сельсовет Джебраильского района Азербайджанской ССР, имелось 79 хозяйств (17 обобщенных и 62 единоличных) и 296 жителей (153 мужчины и 143 женщины). 100% населения всего Дашвейсаллинского сельсовета составляли тюрки (азербайджанцы).

В результате Карабахской войны в августе 1993 года перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

19 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении азербайджанской армией одной части села Гаджылы. Через 3 дня Алиев объявил об освобождении второй части села. 7 ноября Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры, на которых, как утверждает, запечатлено и село Гаджылы под контролем Азербайджана.

Население 
По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года» в сёлах Гаджилу 1-е и Гаджилу 2-е одноимённого сельского округа Джебраильского уезда было 63 дыма и проживал 272 азербайджанца (указаны как «татары»), которые были шиитами по-вероисповеданию, 10 из них были представителями духовенства, остальные — крестьянами.

По данным «Кавказского календаря» на 1912 год в селе Гаджилу Карягинского уезда проживало 451 человек, в основном азербайджанцев, указанных в календаре как «татары».

В 1986 году в селе проживало 383 человека. Население села занималось животноводством, возделыванием пшеницы, шелководством и виноградарством.

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная Власть Джабраилского Района Азербайджанской Республики

Литература 
 

Населённые пункты Джебраильского района